Hidalgo County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hidalgo County (New Mexico)
Hidalgo County (Texas)